Korkuteli (district), een district van de Turkse provincie Antalya
Korkuteli (stad), de hoofdplaats van het district

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing